Separacja – rozdzielenie, izolacja
 separacja-indywiduacja – teoria psychologiczna Margaret Mahler
 separacja (psychologia międzykulturowa) – w modelu akulturacji Johna Berry'ego
 separacja galwaniczna – w elektrotechnice, izolowanie elektryczne pojedynczych obwodów lub odbiorników
 separacja – w prawie, częściowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej
 separacja – w lotnictwie, minimalna odległość między statkami powietrznymi
 separacja metafizyczna – w filozofii, podstawowa metoda formowania rozumienia bytu w metafizyce realistycznej